Торо́нто ():

Топонимы 
 Торонто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио.
 Большой Торонто — крупнейшая агломерация Канады с центром в городе Торонто.
 Торонто — международный аэропорт города Торонто, крупнейший аэропорт Канады.
  — посёлок в графстве Дарем, Англия; назван в честь канадского Торонто.
  — административная единица, входящая в состав города Лейк-Маккуори, штата Новый Южный Уэльс, Австралия; названа в честь канадского Торонто.
  — город в округе Клинтон, штата Айова, США.
  — город в округе Вудсон, штата Канзас, США.
  — город в округе Джефферсон, штата Огайо, США.
  — город в округе Дуил, штата Южная Дакота, США.

Спортивные клубы 
 «Торонто» — профессиональный футбольный клуб, выступающий в MLS.
 «Торонто Аргонавтс» — профессиональный клуб по канадскому футболу, выступающий в КФЛ.
 «Торонто Блю Джейс» — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в МЛБ.
 «Торонто Марлис» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в АХЛ.
 «Торонто Мейпл Лифс» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ.
 «Торонто Рэпторс» — профессиональный баскетбольный клуб, выступающий в НБА.

Прочее 
  — астероид главного пояса, открытый в 1963 году, названный в честь Торонтского университета.
 Торонтский университет — публичный исследовательский университет в Торонто, Онтарио, Канада.
 «Торонто Стар» — одна из крупнейших ежедневных газет Канады.